Gottschee heißen:

 Kočevje, Stadt in Slowenien
 eine einstige deutsche Sprachinsel in der Krain, heutiges Slowenien, siehe Gottscheer